Рамазаногуллары или Рамазаниды (, ) — бейлик (эмират) в Киликии, а также тюркская династия, основавшая его на бывших землях Киликийской Армении и правившая им с 1352 по 1608 годы. Бейлик представлял собой буферное государство между Мамлюкским султанатом и Османской империей. Правители бейлика не были независимы и правили бейликом до 1516 года как вассалы мамлюков, а с 1516 года — как назначаемые османами чиновники.

Возникновение бейлика связано с мятежом против мамлюкского султана правителя Дулкадирогуллары Караджи-бея. В качестве наказания часть земель Дулкадироглу была передана вместе со званием эмира туркменов и титулом эмира вождю племени урегир, осевшему в Киликии, Рамазану-бею. Дальнейшая политика правителей Рамазаногуллары определялась их стремлением к двум целям: независимости от мамлюков и увеличении подвластной территории. В начале Османо-мамлюкской войны 1516—1517 годов представители династии признали сюзеренитет османского султана Селима I. В 1608/09 году был создан эялет Адана, в который османские султаны назначали бейлербеями чиновников, не связанных узами родства с потомками бея Рамазана.

История

Основание бейлика 

Рамазаногуллары принадлежали к туркменскому племени урегир учокской ветви огузов, они прибыли в Анатолию после монгольского вторжения и вместе с племенами кынык, байандур, салыр и игдир обосновались в районе Чукурова. Клан урегир зимовал между реками Джейхан и Сейхан южнее Аданы. Туркмены помогали мамлюкам в их войнах против Киликийского армянского государства. Воспользовавшись политической нестабильностью, возникшей в Анатолии в 1335 году после смерти ильхана Абу Саида, туркмены стали нападать на города региона. Чтобы укрепить своё господство в Анатолии и удержать туркменов под контролем, мамлюкский султан назначил их главой Дулкадироглу Караджу-бея, которому в 1337 году был присвоен чин эмира. Караджа-бей добился для государства мамлюков важных успехов, например, захватив Даренде. Но в 1341 году умер мамлюкский султан ан-Насир Мухаммед I, после чего в Мамлюкском султанате началась борьба между эмирами, стремившимися возвести на трон того или иного сына умершего султана и править от имени малолетнего султана. В 1351 году эмир Таз (зять султана ан-Насира Мухаммеда I) сместил мамлюкского султана, сына ан-Насира Аль-Хасана, и возвёл на трон следующего сына ан-Насира, Салиха Салахуддина. Это вызвало кровавые беспорядки как в Каире, так и в Сирии. В августе 1352 года в Сирии эмир Бейбога объявил себя султаном, его поддержали вали Хамы и Триполи. Караджа-бей принял участие в этом мятеже против мамлюкского султана Салиха. После подавления восстания Салих передал Рамазану-бею права на территорию Дулкадира и дал звание эмира. Это первое упоминание о Рамазане-бее. К этому моменту турецкий историк И. Узунчаршилы относил основание бейлика Рамазаногуллары. Кроме данных, что он происходил из огузов, об основателе династии, Рамазане, сведений нет. Территория Мамлюкского султаната была разделена на административные районы, которые назывались ниябет, а их губернаторы назывались наибы. Рамазан стал наибом и получил звание эмира туркменов.

Два года спустя, 8 июня 1354 года, сын Рамазан-бея, который был записан как Ибн-Рамазан в источниках мамлюков, прибыл в резиденцию султана в Дамаске и подарил ему и эмирам 1000 туркменских лошадей. Он был удостоен звания эмира туркмен, как и его отец. Видимо, Рамазан-бей скончался до июня 1354 года, раз его сын был назначен эмиром. Хотя имя сына Рамазана, Ибрагима, в мамлюкских источниках в связи с 1354 годом не упоминается, оно известно из более поздних записей: в 1378 году Ибрагим упоминался как правитель Аданы и встречался с командиром мамлюков эмиром Хусамеддином Торумтаем, прибывшим в Сис. К. Босуорт относил образование бейлика к 1378 году.

Ибрагим I ибн Рамазан 

Как и Рамазан, Ибрагим так и не смог установить свою власть над туркменами бозок, традиционно управлявшимися семьёй Дулкадиридов. В 1355 году, чтобы навести порядок у своих северных границ, султан Ан-Насир Хасан был вынужден признать сына Караджи Халила беем Дулкадира.

В период правления Ибрагима (1354—1380) мамлюки при его помощи завоевали Адану, Мисис, Тарс и Сис. Затем Ибрагим-бей заключил союз с Халилом, намереваясь отобрать Сис у мамлюков. Против них была отправлена огромная армия под командованием наиба Алеппо Тимурбея. Туркмены устроили засаду на узкой полосе земли между морем и горами (так называемые «Сирийские ворота»), по которой проходит единственный путь из Сирии в Чукурова. В последовавшей битве туркмены практически полностью уничтожили мамлюкскую армию, за исключением нескольких раненых, захватили пленных (в том числе и Тимурбея) и много трофеев (1379). Через два года, 6 июля 1381 года, мамлюкская армия разбила Халила и захватила Мараш, после чего Ибрагим передал мамлюкскому султану извинения за свою помощь Дулкадиридам. В 1381 году Ибрагим-бей был назначен главой туркмен, а в 1383 году — наибом Аданы. Однако в том же 1383 году Ибрагим заключил союз с Алаэддином Караманидом против правительства мамлюков. Мамлюкская армия под предводительством Елбоги, наиба Алеппо, была направлена для подавления восстания. Ибрагим и его семья были пленены, а вскоре Ибрагима и его брата казнили.

Ахмед ибн Рамазан 

После убийства Ибрагима-бея I наибом Аданы и вождём туркменов урегир стал его брат Шахабуддин Ахмед. Ахмед иногда подчинялся мамлюкам, а иногда действовал в оппозиции. Во времена Ахмеда-бея государство мамлюков было охвачено последовательными восстаниями эмиров. Ахмед-бей, который имел хорошие отношения с султаном Баркуком, участвовал в подавлении некоторых из этих мятежей. В начале 1389 года, когда Дулкадироглу Сули-бей и наиб Малатьи Минташ восстали против Баркука, Ахмед выступил на стороне султана.

В 1401 году он помог наибу Алеппо Тимурташу, когда арабский эмир Нуайр осадил город. В следующем году Ахмед поддержал Тимурташа, восставшего против мамлюков, но оба эмира потерпели поражение. Ахмед отправился в Каир, заверил султана Фараджа в лояльности и отдал ему свою дочь в жёны. В 1410 году Ахмед посещал Египет, чтобы навестить дочь и зятя.

Мехмет-бей Караманид с сыном Мустафой некоторое время находился в плену у османов. В 1415 году Ахмед-бей захватил принадлежавший Караманидам Тарс и назначил своего сына Ибрагима-бея II своим правителем в городе. После освобождения Мустафа вернул город, но правившему Тарсом Ибрагиму II, сыну Ахмеда, Мехмет-бей отдал свою дочь в жёны в знак примирения. Аль-Мелик аль-Муайед, мамлюкский султан, потребовал, чтобы Караманид вернул Тарс, но Мехмет-бей не обратил на это внимания.

Ахмед, который скончался в 1417 год, был наиболее важным представителем династии, помимо Аданы он держал под своим управлением Сис, Аяс, Мисис и Тарс.

Ибрагим II 

Ахмеда сменил его сын Ибрагим II (1416/1417—1426/27). Начало его правления разными авторами датируется от 1407/07 до 1416/17 года. В самом начале его правления другие сыновья Ахмеда претендовали на власть, но Ибрагим устранил их. Когда мамлюкский султан прибыл в Алеппо, направляясь в Чукурову, чтобы забрать Тарс у Мехмета-бея II Караманоглу, Ибрагим-бей прибыл к нему. Вместе с ним были брат, мать и другие члены семьи. Султан милостиво принял Ибрагима. Вскоре Тарс был мирно отнят у Караманида и назначен наиб, однако Ибрагим-бей был оскорблён тем, что Тарс не был отдан ему. Он объединился с Мехметом Караманидом, они осадили Тарс (1418), и в октябре 1418 года город был взят Мустафа-беем, сыном Караманоглу Мехмета-бея. Ибрагим-бей присоединился к Караманоглу Мехмету-бею в Кайсери в сентябре 1419 года. В 1419 году султан Аль-Мелик аль-Муайед послал силы против Караманоглу Мехмета-бея и Ибрагима, поручив наибу Дамаска захватить Тарс. Хамза-бей (брат или сын Ибрагима) присоединился к мамлюкской армии на равнине Амик, и они победили Ибрагима-бея и Караманоглу Мустафу-бея. В этой битве Мустафа погиб, а Мехмет и Ибрагим были пленены и доставлены в Каир. Тем не менее, султан сохранил за Ибрагимом статус наиба Аданы. После смерти султана оба бея были освобождены.

Ибрагим был свергнут в 1426 году своим братом (сыном) Иззеддином Хамзой-беем и укрылся у Караманоглу Ибрагима-бея, сменившего на троне Карамана Мехмета. Известно, что в том же году Ибрагим Караманоглу предал своего зятя Ибрагима Рамазаноглу султану мамлюков в обмен на помощь в возвращении Кайсери от османов. Ибрагим-бей был доставлен в Каир и обвинён одним из своих родственников в убийстве нескольких членов семьи. После этого в январе 1427 года Ибрагим-бей был казнён, а его должность была передана его брату Мехмеду-бею.

После Ибрагима 
Нет достоверных сведений о правлении Иззеддина Хамзы-бея. Известно, что он боролся за лидерство с Али-беем и Мехмедом-беем (своими дядьями или братьями), и был убит в 1426 году. Бертрандон де ла Брокьер, проезжавший через Анатолию в 1433 году, писал:

«Адена — довольно хороший торговый город. Его жители и принц — туркмены; принц — брат храброго Рамеданга, которого убил султан. Мне сказали, что султан держит его сына в своей власти, но не осмелился позволить ему вернуться в Туркоманию».

Хамзу сменили Мехмед и Али, возможно, правившие совместно, а возможно, сражавшиеся друг с другом за власть. В донесении, полученном наибом Алеппо 8 июня 1435 года, упоминался Мехмед ибн Рамазан. В следующем году Караманоглу Ибрагим-бей с «ибн Рамазаном» двинулись на Кайсери и вернули город, победив Дулкадироглу Мехмед-бея. Личность этого Рамазанида в источниках не уточняется.

Во время правления султанов Барсбея и Джакмака Рамазаногуллары продолжали подчиняться мамлюкам. Об этом свидетельствует отсутствие в источниках сообщений о восстаниях в Чукурова. В 1435/36 году султан Барсбей поддержал Караманидов в захвате Кайсери, чтобы наказать Дулкадиридов, вставших на сторону поднявшего мятеж Джанибека эс-Суфи. Источники упоминают Рамазаноглу Эйлюка, который вместе с кланами Озероглу, Гюндузоглу и Варсак также помогали Караманогуллары. В следующий раз Эйлюк как правитель Рамазаногуллары упоминается в источниках в 1439/40 году. В марте этого года он прибыл к султану Джакмаку требовать наказания для Мусы, бея клана Варсак. Поскольку Муса помог восставшему против султана Тагрибирмишу наибу Алеппо, Джакмак назначил нового наиба, эмира Хошкадама, и приказал ему оказать Эйлюку помощь. Хошкадам отдал Эйлюку около 100 всадников. В войске Эйлюка был отряд клана Озероглу. В последовавшей 30 марта 1440 года битве погибли и Муса, и Эйлюк, победу одержали туркмены варсак.

1457—1480 
Некоторое время после поражения от племени варсак Члены семьи Рамазаногуллары не упоминаются в источниках. В 1457 году главой Рамазаногулларов был брак Эйлюка Дюндар-бей. Дюндар-бей помог прибывшему из Египта эмиру Девадару Сунгуру разбить войско Ибрагима Караманоглу и вернуть захваченный незадолго до этого Караманидами Тарс. В 1461/62 году, согласно Мустафе  Али, правителем Рамазаногуллары всё еще был Дюндар-бей, его преемником стал Хасан-бей, а затем правил Гази-бей. Хасан-бей, видимо, был беем в 1468 году. К этому моменту османы захватили бейлик Караманогуллары и вплотную вышли к границам бейлика Рамазаногуллары. Два буферных бейлика (Рамазаногуллары и Дулкадирогуллары) стали на несколько лет ареной борьбы двух держав — османской и мамлюкской. Шехсувара-бея Дулкадироглу поддерживали османы. 29/30 мая 1468 года мамлюки попали в ловушку Шехсувара-бея, многие их командиры были убиты. Известно, что вали Дамаска едва избежал гибели, благодаря помощи Хасана Рамазаноглу. Шехсувар решил наказать Хасана за участие в походе мамлюков против Дулкадира и начал захватывать города и замки Рамазаногуллары. Известно, что в этот период Омер-бей Рамазаногуллары был союзником Шехсувара и информировал его о намерениях родственника, Дюндар-бея, правившего в то время в Адане.

Во второй половине XV века в бейлике правили сыновья Ибрагима II Омер-бей и Давуд. Теперь уже во время борьбы против мамлюков Шехсувара-бея из Дулкадира, Омер вместе с Давудом были на стороне мамлюков. В 1469/70 году бей Рамазаногуллары вместе с наибом Малатьи Коркмазом нанёс сильное поражение Шехсувару и отбил Сис у одного из людей Шехсувара. Однако в следующем году Рамазаноглу со своим отрядом столкнулся с Шехсувар-беем, был побеждён, и замок Айас перешёл в руки Дулкадирида. Имя этого Рамазаноглу не упоминается в источниках, но, вероятно, это был Омер-бей. Помимо Аяса Шехсувар взял Адану, Тарс и Сис. Кайтбей был обеспокоен активностью Шехсувара и опасался нападения на Алеппо, поэтому немедленно послал из Египта подкрепление гарнизону города. Во время сражений с Шехсуваром 1470/71 году Дулкадироглу Шах Будак находился в мамлюкской армии среди других эмиров на правом фланге, Рамазаноглу Омер — на левом. Предположительно, тот «ибн Рамазан», который прибыл к мамлюкскому султану Кайтбею в Антакью в 1477 году, был Омер-беем.

Брат Омера, Давуд, вернул Адану с помощью мамлюков. В 1480 году Давуд-бей был убит в битве при Урфе. Его тело было доставлено в Алеппо и похоронено там. По словам Ашикпашазаде, поскольку Омер-бей все ещё был правителем Рамазаноглу в 1485 году, Давуд правил до Омера или, возможно, Омер-бей временно был смещён, а после смерти Давуда снова стал главой бейлика. В 1485 году Омер-бей вместе с Озероглу Мекки-беем и Гюндюзоглу Мехмед-беем потерпели поражение в борьбе с османами, захватившими Адану. Омер был взят в плен и отправлен в Стамбул и о дальнейшей его судьбе данных нет.

Халил и Махмуд 
В конце XV и начале XVI веков главой бейлика был Халил-бей. В надписи на его могиле его отцом указан Давуд. Он правил Аданой с 1480 года в течение 34 лет вместе со своим братом Махмудом и поддерживал дружбу с османским государством, границы которого доходили до Киликии. Во время османа-мамлюкской войны  битве у Ага-Чаири в 1488 году Халил сражался на стороне мамлюков. После битвы туркмены Рамазаногуллары были среди тех, кто разграбил османский лагерь. Халил погиб в битве. Тургутогуллары, переселившиеся в регион Ичель после покорения османами Карамана, напали на земли Рамазаногуллары, но Халил победил их. Со временем он позаботился о том, чтобы установить дружеские отношения с османами. Дата его смерти (начало августа 1513 года) достоверно известна из его эпитафии в Адане.

Главой бейлика после Халила стал его брат Махмуд, смещённый мамлюками за связи с османами в 1514 году. Вместо него был назначен сын его дяди — Селим-бей. 

Нет сведений о правлении Селима, кроме того, что он построил в Адане мечеть, район вокруг которой называется Селим-бей-Масджид. После смещения Махмуд-бей отправился в Стамбул и перешел на службу к  султану Селиму I. Султан Селим проявил большое уважение к Махмуду, дал дирлик ( — «средство для жизни», «кормление» — общее название всякого вида государственного содержания в виде денег или дохода с земельного владения) с доходом 200 тысяч акче и предоставил ему привилегию сопровождать султана в походе в сентябре 1515 года. В следующем году Махмуд-бей снова участвовал в экспедиции против мамлюков. Пока армия двигалась из Малатьи в Алеппо, к султану явился ещё один Рамазаноглу и заявил о своём подчинении султану. После победы на Мардж Дабик 24 августа 1516 года бейлик Рамазаногуллары был передан Махмуду-бею. 22 января 1517 года Махмуд-бей принимал участие в битве при Ридании на левом фланге и погиб в ней. Вместо него главой Рамазаногуллары был назначен его сын Кубад-бей. Однако немного позже ещё одному Рамазаноглу, другому сыну Халила-бея — Пири-бею — была передана власть в Чукурова, но город Адана пока остался в руках Кубад-бея.

Последние представители семьи 
С этого времени традиционно представителей семьи Рамазаногуллары османский двор назначал санджакбеями Аданы. Кубад-бей так же служил санджакбеем в Карамане, Ичиле, Аклуне и Трабзоне, затем стал бейлербеем Басры. В 1553 году из Басры Кубад сообщил в Стамбул, что Пири Реис снял осаду с Ормуза за взятку и виновен в разграблении мусульман Ормуза. Али Мустафа Эфенди писал, что слова Кубада сыграли важную роль в смерти Пири Реиса, казнённого в конце 1553 года. После Басры Кубад был бейлербеем в Алеппо и Ване. Он умер в 1558/59 году. Сыновья Кубада-паши также поднялись до чина бейлербея. Сын Халила Пири Мехмед-паша правил до 1568 года как вассал Османской империи. В мае 1558 года он подавлял мятеж в Ичеле, а в мае 1559 принимал участие в сражении между шехзаде Баязидом и Селимом в Конье. Он умер в 1568 году в Адане.

Младший сын Пири-бея, Дервиш, после смерти отца в 1568 году стал санджакбеем Аданы, но он правил только шесть месяцев и умер молодым. В 1569 году санджакбеем Аданы стал другой сын Пири-бея, Ибрагим III. Он правил в Адане до своей смерти в 1586 (или 1589 году). В 1570 году Ибрагим участвовал в Кипрской войне вместе с сыном своего дяди Хусейном, в 1583 году в Иранской кампании принимал участие один из его сыновей, Ахмед. В июне 1587 года правителем Аданы был второй сын Ибрагима, Мехмед бей. Мехмед-бей имел титул паша, один из его сыновей, Ибрагим IV, был санджакбеем Аданы и был жив в 1605 году. После смерти Мехмеда-паши в январе 1606 (3 февраля 1605) года правил его сын Пири Мансур-бей. Он стал последним правителем династии и закончил править в 1608/09 году, когда был создан эялет Адана. Положение Рамазаногуллары не сильно отличалось от положения других санджакбеев за исключением того, что пост переходил от отца к сыну.

Строительство в период Рамазаногуллары 
Архитектурные произведения, относящиеся к периоду Рамазаногуллары, расположены в Адане, Тарсе, на плато Кызылдаг и в Джейхане (слова месджид и джами означают мечеть):

 Мечеть селения Курткулаги, расположенного на старом караванном пути из Алеппо, была построена, как следует из надписи, Хайдаром Агой в 1601/02 году.
 Мечеть, медресе и имарет, построенные Пири Мехмедом-пашой на плато Кызылдаг, не сохранились до наших дней.

В Адане:

 Акче Месджид — самый старый памятник Рамазаногуллары в Адане. Построенное из тёсаного известняка квадратной формы сооружение перекрыто куполом. Его ремонтировали в 1830 и 1867 годах. Надписи о постройке на здании нет. Вместо этого на портале были изображены две фигурки птиц. Эти цифры, вероятно, указывают дату постройки здания (каждая птица означает 406, две птицы — 812).

 Халил-бей Месджид, построенная в 1493 году, имеет размер 6,70 × 5,60 м внутри. Её стены выполнены из тёсаного и бутового камня. Здание, перекрытое изнутри крестовым сводом, снаружи имеет плоскую крышу.

  (Большая мечеть), в которой сочетаются влияния сельджукской, османской, зангидской и мамлюкской архитектуры, была построена между 1508—1541 годами. Мечеть представляет собой двухнефное сооружение в прямоугольном плане, перекрытое поперечными сводами, параллельными михрабу, и имеет купол перед ним. Примыкающее к восточной стороне мечети тюрбе было построено Пири Мехмедом-пашой. На нижнем уровне тюрбе находятся захоронения. Всего было выявлено шестнадцать захоронений. Три изразцовых саркофага в тюрбе принадлежат Халилу-бею Рамазаноглу и сыновьям Пири Мехмед-паши, Мехмеду-шаху и Мустафе-бею. Медресе, расположенное к востоку от мечети, согласно надписи на портале, было построено в 1540 году. На северо-западе находится остатки сооружений из кирпича. Они относятся к более раннему периоду, чем медресе. Западный портал датирован 1541 годом. Судя по развалинам кирпичного минарета на юге, здесь в более ранний период (конец XIV или начало XV века) была построена мечеть. Из документов основания следует, что с 1530 года здесь были имарет и хан. В записях 1570 года говорится, что тут были библиотека, мечеть и медресе.

  (Старая мечеть) и медресе были преобразованы из церкви в мечеть в мае-июне 1501 года по приказу Халила-бея, а её первый минарет, датированный октябрём-ноябрём 1525 года, был построен Пири Мехмедом-пашой. В 1558 году к мечети было пристроено медресе. В здании было два этажа.
 Джума Факих Месджид и медресе были построены в 1541 году. Здание сильно перестроено, минарета нет. Первый этаж сегодня используется под магазин. Медресе на юго-западе мечети полуразрушено.

  или мечеть Савджизаде была построена Хаджи Мустафой в 1548 году. Вероятно, рядом с мечетью было медресе. Минарет, расположенный в северо-восточном углу, имеет двенадцатигранный корпус на квадратном основании.

 Мечеть Хасан Ага была построена в середине XVI века человеком по имени Хасан Ага.
 Мечеть Тахталы была построена между 1591 и 1595 годами человеком по имени Севиндикзаде.
 Чукур Месджид, построенная в 1538 году не сохранилась до наших дней.
 Мюмине Хатун Месджид, построенная в 1559/60 году, сегодня используется как торговый офис.
 Чарши хаммам был построен в 1529/30 году Пири Мехмедом-пашой.
 Ирмак хаммам относящаяся к концу XVI века, также была известна как Ялы хаммам («хаммам у воды») из-за близости к реке Сейхан. Здание было сооружено на развалинах старых римских терм.
 Гон Хан был построен в 1529/30 годы (в 936 году) Пири Мехмедом-пашой. Сегодня здание называется Вакифлар Чаршысы и сильно перестроено. Оригинальным остался лишь остроконечный арочный портал здания.

 Рядом с Улуджами расположено трёхэтажное здание, судя по надписи на его двери, построенное Халилом-беем в мае 1495 года. Возможно, это часть гарема дворца Рамазаногуллары. Севернее Улуджами находится здание, построенное в 1497/98 году и называемое Туз Хан. Предположительно оно является приветственным залом дворца. Рядом со строением находятся хаммам, от которого сохранилась только парная зона, и мечеть квадратной формы.
В Тарсе:

  в Тарсе было в конце XIV — начале XV века перестроено из церкви, к сооружению пристроили минарет и михраб.
  Тарса была построена в 1579 году беем Ибрагимом III.
  в Тарсе расположен рядом с Улуджами. Дата его строительства неизвестна, поэтому считается, что он был построен вместе с Улуджами.
  построено Кубадом-пашой в 1557 году в Тарсе. Здание с 1970 года использовалось как музей.

Генеалогические таблицы

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тюркские династии
Анатолийские бейлики